Der Hochsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne wurde am 23. November 1956 im Melbourne Cricket Ground ausgetragen. 28 Athleten nahmen an der ersten Leichtathletikentscheidung dieser Spiele teil.

Olympiasieger wurde der US-Amerikaner Charles Dumas. Er gewann vor dem Australier Chilla Porter und Igor Kaschkarow aus der Sowjetunion.

Schweizer, österreichische und deutsche Athleten nahmen nicht teil.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Der bestehende olympische Rekord wurde im Finale am 23. November zehnmal verbessert oder egalisiert:
 2,06 m
 Charles Dumas (USA), erster Versuch
 Chilla Porter (Australien), erster Versuch
 Igor Kaschkarow (Sowjetunion), erster Versuch
 Stig Pettersson (Schweden), dritter Versuch
 2,08 m
 Charles Dumas (USA), erster Versuch
 Igor Kaschkarow (Sowjetunion), erster Versuch
 Chilla Porter (Australien), zweiter Versuch
 2,10 m
 Charles Dumas (USA), zweiter Versuch
 Chilla Porter (Australien), dritter Versuch
 2,12 m
 Charles Dumas (USA), dritter Versuch

Durchführung des Wettbewerbs 
28 Athleten traten am 23. November zu einer Qualifikationsrunde an. Die geforderte Qualifikationshöhe betrug 1,92 m und war damit wohl etwas zu niedrig gewählt, denn 22 Wettbewerber übersprangen diese Marke, womit das Finalfeld sehr groß wurde. Für alle qualifizierten Springer – hellblau unterlegt – fand das Finale am Nachmittag desselben Tages statt.

Zeitplan 
23. November, 10:00 Uhr: Qualifikation
23. November, 14:30 Uhr: Finale

Anmerkung: Alle Zeiten sind als Ortszeit von Melbourne angegeben. (UTC + 10)

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Datum: 23. November 1956, 10:00 Uhr

 Patrick Etolu war der erste Sportler, der für Uganda bei Olympischen Spielen antrat.
 Yang Chuan-Kwang war der erste Leichtathlet aus Taiwan bei Olympischen Spielen. Er trat auch im Zehnkampf an und wurde dort Achter. Bei den folgenden Olympischen Spielen 1960 in Rom gewann er im Zehnkampf sogar die Silbermedaille.

Finale 
Datum: 23. November 1956, 14:30 Uhr

Die dominierende Nation im Hochsprung waren die Vereinigten Staaten. Insbesondere Weltrekordler Charles Dumas wurde als Topfavorit gehandelt. Den einzigen gefährlichen Konkurrenten sah man in Bengt Nilsson, dem schwedischen Europameister von 1954. Doch Nilsson hatte sich kurz vor den Spielen eine Verletzung zugezogen. Mit diesem Handicap schaffte er nicht die Qualifikationshöhe.

Das Finale war hochklassig. Die ersten Vier übersprangen alle den aktuellen Olympiarekord. Zwischen Dumas und dem Australier Chilla Porter, der überraschend und zum Entzücken der einheimischen Zuschauer bis 2,06 m ohne Fehlversuche blieb, kam es zum entscheidenden Kampf um den Sieg. Bis einschließlich 2,08 m lag allerdings der sowjetische Athlet Igor Kaschkarow vorn, der bis hierhin alle von ihm angegangenen Höhen im ersten Versuch übersprungen hatte. Für den Schweden Stig Pettersson war bei 2,08 m Schluss und er blieb Vierter. 2,10 m bewältigten dann nur noch Dumas im zweiten und Porter im dritten Versuch. Porter schied anschließend bei 2,12 m aus, Dumas überwand die Höhe im dritten Versuch. Damit waren die Medaillen verteilt. Nach zwei Fehlversuchen über 2,14 m beendete Dumas den Wettbewerb wegen der aufkommenden Dunkelheit.

Im dreizehnten olympischen Finale gelang Charles Dumas der elfte US-Sieg.

Videolinks 
 Olimpiadii melbourne 1956 alto charlie Dumas 1 usa Chilla porter 2 australia, youtube.com, abgerufen am 5. Oktober 2017
 Melbourne 1956 Official Olympic Film - Part 3 | Olympic History, Bereich: 0:00 min bis 4:44 min, youtube.com, abgerufen am 16. August 2021

Literatur 
 Ekkehard zur Megede, Die Geschichte der olympischen Leichtathletik, Band 2: 1948–1968, Verlag Bartels & Wernitz KG, Berlin, 1. Auflage 1969, S. 139f

Weblinks 
 Athletics at the 1956 Melbourne Summer Games: Men's high jump, web.archive.org, sports-reference.com, abgerufen am 16. August 2021
 Melbourne 1956 Athletics high jump men, Seite des IOC, olympics.com, abgerufen am 16. August 2021
 Olympedia, Athletics at the 1956 Summer Olympics, High Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 16. August 2021
 Official Report 1956, XVI OLYMPIAD MELBOURNE 1956 (englisch), S. 326 bis 337, digital.la84.org (PDF; 33.358 KB), abgerufen am 16. August 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1956